Chevalier (französisch für „Ritter“) steht für:
 Chevalier (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chevalier, französischer Adelstitel im Mittelalter und Ancien Régime, vergleiche Ritter
 Chevalier (2015), Spielfilm von Athina Rachel Tsangari
 Chevalier (2022), unveröffentlichter Spielfilm von Stephen Williams
 Chevalier du Tastevin, Bruderschaft der Ritter des Tastevin

Chevalier (Abkürzung Chev.) steht für Titel von Mitgliedern einiger internationaler Ritterorden:
 Chevalier, unterste Ordensklasse der französischen Ehrenlegion
 Chevalier, unterste Ordensklasse des französischen Ordre national du Mérite
 Chevalier, unterste Ordensklasse des französischen Ordre des Arts et des Lettres
 Chevalier, unterste Ordensklasse des französischen Ordre des Palmes Académiques

Siehe auch
 Chevallier
 Lechevalier